Andrej Tarkowski ist der Name folgender Personen:

* Andrej Tarkowski (Mediziner), schwedischer Mediziner 

Siehe auch:
 Andrei Arsenjewitsch Tarkowski (1932–1986), sowjetischer Filmregisseur
 Andrzej Tarkowski (1933–2016), polnischer Entwicklungsbiologe